MVZ steht als Abkürzung für:

 Flughafen Masvingo in Masvingo, Simbabwe nach dem IATA-Code
 Mecklenburgische Volks-Zeitung, ehemalige Rostocker Tageszeitung
 Medizinisches Versorgungszentrum, vom deutschen Gesetzgeber mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 2004 eingeführte Einrichtung zur ambulanten medizinischen Versorgung
 Mindestverpflichtungszeit beim Wehrersatzdienst
 Mindestverzehr, beispielsweise in einer Diskothek
 Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit, siehe Arbeitgeberverband Mittelständischer Personaldienstleister
 Momentan-Verzögerungszünder, Zünder der erst beim Aufprall oder Eindringen detoniert
 Museum of Vertebrate Zoology, zoologisches Museum in Berkeley auf dem Campus der University of California im Valley Life Sciences Building 
 Muster-Versammlungsstättenverordnung

MVZ